Celebrate (Three Dog Night), een single van Three Dog Night uit 1970
 Celebrate (Brass Construction), een single van Brass Construction uit 1978
 Celebrate! (Kool & the Gang), een muziekalbum van Kool & the Gang uit 1980
 Celebrate - Live, een livealbum van The Archers uit 1980
 Celebrate (Afflitto), een single van Afflitto uit 1998
 Celebrate (Fiocco), een single van Fiocco uit 1998
 Celebrate (Triple Image), een muziekalbum van Triple Image uit 2002
 Celebrate (Piero Esteriore & The MusicStars), een liedje waarmee Zwitserland deelnam aan het songfestival in 2004
 Celebrate! (Fiddler's Green), een livealbum en -dvd van Fiddler's Green uit 2005
 Celebrate (Daria Kinzer), een liedje waarmee Daria Kinzer in 2011 op het songfestival optrad
 Celebrate (Mika feat. Pharrell Williams), een liedje van Mika en Pharrell Williams uit 2012
 Celebrate (the Love)

Zie ook 
 Celebration (doorverwijspagina)